«Ри́га» () — латвийский футбольный клуб из города Риги. Основан в начале 2015 года путём объединения двух клубов — «Карамба» и «Динамо» из Второй лиги.

История 
В сезоне 2014 года команда «Карамба» из Риги заняла 1-е место во Второй лиге Латвии, тем самым получив право на участие в Первой лиге в следующем сезоне. Однако, в начале 2015 года «Карамба» решила отказаться от участия в Первой лиге.

В феврале 2015 года «Карамба» объединилась с «Динамо», другой рижской командой Второй лиги, под названием «Карамба/Динамо» и заявило своё участие в чемпионате Первой лиги 2015 года. Перед своим дебютным сезоном в Первой лиге клуб пополнил свои ряды именитыми латвийскими футболистами с опытом участия в Высшей лиге.

Осенью 2018 года «Рига» под руководством Виктора Скрипника завоевала первые трофеи в истории клуба: 24 октября в финале Кубка Латвии в серии пенальти был обыгран «Вентспилс», а 4 ноября, за тур до конца чемпионата Латвии, команда обеспечила чемпионский титул.

Достижения 
Высшая лига Латвии
  Чемпион (3): 2018, 2019, 2020.
  Серебряный призёр (1): 2022.
  Бронзовый призёр (1): 2017.
Кубок Латвии
  Обладатель (1): 2018
  Финалист (2): 2016/17, 2017.

Результаты выступлений

Выступления в еврокубках

Текущий состав команды

Основной состав 
По состоянию на 18 марта 2023 года

Официальные лица

Главные тренеры 
  Михаил Конев (февраль — 21 декабря 2015)
  Кирилл Курбатов (21 декабря 2015 — 11 апреля 2016)
  Дмитрий Хомуха (11 апреля — 9 августа 2016)
  Владимир Волчек (12 августа 2016 — 19 апреля 2017)
  Михаил Конев (19 апреля — 12 мая 2017; и. о.)
  Евгений Перевертайло ( — 29 июля 2017)
  Славиша Стоянович (29 июля — 31 октября 2017)
  Гоце Седлоски (27 января — 25 мая 2018)
  Михаил Конев (25 мая — 5 июля 2018; и. о.)
  Виктор Скрипник (5 июля — 31 декабря 2018)
  Луиш Пимента ( — 5 марта 2019)
  Михаил Конев (6 — 28 марта 2019; и. о.)
  Олег Кубарев (28 марта — 23 апреля 2019)
  Михаил Конев ( 2019 — 5 февраля 2020)
  Олег Кононов (5 февраля 2020 — )
  Михаил Конев (11 сентября 2020 — декабрь 2020; и. о.)
  Денис Лактионов (январь — май 2021)
  Кристап Бланк (май — июнь 2021; и. о.)
  Андрис Рихертс (июнь — сентябрь 2021)
  Кристап Бланк (сентябрь — декабрь 2021; и. о.)
  Торстен Финк (4 января — 16 мая 2022)
  Кристап Бланк (16 мая — 7 июня 2022; и. о.)
  Сандро Перкович (7 июня 2022 — 6 января 2023)
  Томислав Стипич (с 7 января 2023)

Примечания

Ссылки 
 Сайт футбольного клуба «Рига»

Футбольные клубы Риги